Константи́н VI: Константин VI Слепой (771 797 или 805) — византийский император (780—797)
 Константин VI (1859—1930) — патриарх Константинопольский (1939)
 Константин (VI) Ипсиланти (1760—1816) — господарь Молдовы (1799—1802) и Валахии (1802—1806)